John Neale ist der Name folgender Personen:

* John Mason Neale (1818–1866), britischer Geistlicher und Gelehrter
 John Preston Neale (1780–1847), britischer Zeichner und Maler 

Siehe auch:
 J. E. Neale (John Ernest Neale; 1890–1975), britischer Historiker